Le mot rétro d'étymologie d'origine latine wikt:retro#Latin signifiant en arrière à rebours, à reculons, pouvant être l'apocope du mot « rétrospectif », de « rétrograde » et de rétroviseur et peut désigner :
 rétro, style reprenant des codes anciens, incluant tous les arts ;
  ;
 rétrograder ;
  ;
 rétroviseur.